Tzschoppe ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf von Tzschoppe (1794–1842), preußischer Verwaltungsjurist
 Herbert Tzschoppe (1927–2001), deutscher Politiker (SED)
 Horst Tzschoppe (1934–2019), deutscher Informatiker
 Olaf Tzschoppe (* 1962), deutscher Musiker und Hochschullehrer
 Walter von Tzschoppe (1856–1917), deutscher Verwaltungsbeamter, Richter und Parlamentarier